21e Leger (Wehrmacht) - Duitse legereenheid
 21e Leger (Sovjet-Unie) - Russische legereenheid
 21e Leger (Japan) - Japanse legereenheid